Los siguientes servicios de Microsoft tienen la marca con la palabra "Live":

 Windows Live, un conjunto de servicios y productos de software.
 Microsoft Office Live, un conjunto de servicios dirigidos a pequeñas empresas.
 La iniciativa de Live Anywhere, tenía como objetivo reunir a una red de entretenimiento y unificada juego en línea.
 Xbox Live, para Xbox y Xbox 360.
 Games for Windows - Live, para varias plataformas Windows.
 Live Services, un conjunto de herramientas para desarrolladores de Windows Live y Azure Services Platform.
 Live Mesh, un software como una plataforma de servicio que permite a equipos y otros dispositivos conectarse entre sí a través de Internet.
 Live Framework, una interfaz de programación de aplicaciones basadas en REST para acceder a los servicios Live Mesh sobre HTTP.